Население Черногории по данным статистической службы Черногории по состоянию на 31 декабря 2015 года составляет 622 218 человек; по оценке Евростата на 1 января 2016 года — 622 218 человек.

Население

Естественное движение 
Естественное движение населения в 2015 году, (на 1000 человек)

Перепись 2011 года

Национальный состав населения 
По итогам переписи населения 2011 года:

По мнению одних историков, черногорцы являются самостоятельным этносом, а по мнению других, черногорцы составляют один этнос с сербами. Так или иначе, и те, и другие, тесно связаны друг с другом на протяжении всей истории.

Родной язык 
По итогам переписи населения 2011 года:

Религия 
По итогам переписи населения 2011 года:

Национальный состав по общинам 
Численность и доля основных национальностей от всего населения общин:	
	
																													

Численность и доля основных национальностей от всего населения, указавшего свою национальность в общинах:

Родной язык по общинам 
Численность и доля лиц с родным языком от всего населения, указавшего родной язык в общинах:

Религиозный состав по общинам 
Численность и доля лиц с религиозной принадлежностью от всего населения, указавшего религиозную принадлежность в общинах:

Перепись 2003 года 

Перепись населения проводилась в Черногории и Сербии в 2003 году, когда они образовывали единое государство Сербия и Черногория. Прирост населения в 2006 году составил 3,50 %.

Ирландия, Черногория и Чехия единственные современные страны, население которых уменьшилось в сравнении с довоенным 1913 годом.

 По оценкам на 2004 год, в Черногории проживало 630 548 человек.
 Согласно Статистическому Управлению Черногории, в стране на 2005 год проживало 623 000 человек.
 Согласно Статистическому Управлению Черногории, в стране на 2006 год проживало 624 000 человек.
 По оценкам на 2007 год, в Черногории проживало 684 736 человек.

Национальный состав

Данные согласно переписи 
Всего: 672 656 жителей (включая диаспору)
 Черногорцы: 273 366 (40,64 %)
 Сербы: 201 892 (30,01 %)
 Боснийцы: 63 272 (9,41 %)
 Албанцы: 47 682 (7,09 %)
 Мусульмане: 28 714 (4,27 %)
 Хорваты: 7 062 (1,05 %)

Корректированые данные 
Всего: 620 145 (без диаспоры)
 Черногорцы — 267 669 (43,16 %)
 Сербы — 198 414 (31,99 %)
 Боснийцы — 48 184 (7,77 %)
 Албанцы — 31 163 (5,03 %)
 Мусульмане — 24 625 (3,97 %)
 Хорваты — 6811 (1,1 %)
 Цыгане — 2601 (0,42 %)
 Югославы — 1860 (0,3 %)
 Македонцы — 819 (0,13 %)
 Словенцы — 415 (0,07 %)
 Венгры — 362 (0,06 %)
 Русские — 240 (0,04 %)
 Ашкали — 225 (0,04 %)
 Итальянцы — 127 (0,02 %)
 Немцы — 118 (0,02 %)
 Другие — 2180 (0,35 %)
 Не подписались — 26 906 (4,34 %)
 Нет данных — 6168 (0,99 %)

 Этнический состав по регионам 
Андриевица — всего 6384
 Черногорцы: 1475 (23,10 %)
 Мусульмане: 8 (0,13 %)
 Сербы: 4155 (65,08 %)
 Албанцы: 0 (0,00 %)
 Хорваты: 2 (0,03 %)
 Боснийцы: 0 (0,00 %)
 Цыгане: 0 (0,00 %)
 Другие: 22 (0,34 %)
 Не подписались: 234 (3,67 %)
 Нет данных: 488 (7,64 %)

Бар — всего 45 223
 Черногорцы: 19 960 (44,14 %)
 Мусульмане: 2852 (6,31 %)
 Сербы: 11 218 (24,81 %)
 Албанцы: 5450 (12,05 %)
 Хорваты: 268 (0,59 %)
 Боснийцы: 1026 (2,27 %)
 Цыгане: 50 (0,11 %)
 Другие: 722 (1,60 %)
 Не подписались: 1771 (3,92 %)
 Нет данных: 1906 (4,21 %)

Беране — всего 40 885
 Черногорцы: 9282 (22,70 %)
 Мусульмане: 2994 (7,32 %)
 Сербы: 16 939 (41,43 %)
 Албанцы: 41 (0,10 %)
 Хорваты: 50 (0,12 %)
 Боснийцы: 8994 (22,00 %)
 Цыгане: 133 (0,33 %)
 Другие: 222 (0,54 %)
 Не подписались: 223 (0,55 %)
 Нет данных: 837 (2,05 %)

Биело-Поле — всего 57 124
 Черногорцы: 9214 (16,13 %)
 Мусульмане: 9816 (17,18 %)
 Сербы: 20 743 (36,31 %)
 Албанцы: 35 (0,06 %)
 Хорваты: 49 (0,09 %)
 Боснийцы: 14 409 (25,22 %)
 Цыгане: 146 (0,26 %)
 Другие: 165 (0,29 %)
 Не подписались: 1033 (1,81 %)
 Нет данных: 1514 (2,65 %)

Будва — всего 16 095
 Черногорцы: 7333 (45,56 %)
 Мусульмане: 205 (1,27 %)
 Сербы: 6510 (40,45 %)
 Албанцы: 60 (0,37 %)
 Хорваты: 177 (1,10 %)
 Боснийцы: 22 (0,14 %)
 Цыгане: 37 (0,23 %)
 Другие: 460 (2,86 %)
 Не подписались: 1153 (7,16 %)
 Нет данных: 138 (0,86 %)

Цетине — всего 18 749
 Черногорцы: 16 927 (90,28 %)
 Мусульмане: 21 (0,11 %)
 Сербы: 865 (4,61 %)
 Албанцы: 46 (0,25 %)
 Хорваты: 47 (0,25 %)
 Боснийцы: 5 (0,03 %)
 Цыгане: 131 (0,70 %)
 Другие: 170 (0,91 %)
 Не подписались: 303 (1,62 %)
 Нет данных: 234 (1,25 %)

Даниловград — всего 16 400
 Черногорцы: 11 141 (67,93 %)
 Мусульмане: 53 (0,32 %)
 Сербы: 4177 (25,47 %)
 Албанцы: 8 (0,05 %)
 Хорваты: 42 (0,26 %)
 Боснийцы: 0 (0,00 %)
 Цыгане: 11 (0,07 %)
 Другие: 127 (0,77 %)
 Не подписались: 428 (2,61 %)
 Нет данных: 413 (2,52 %)

Херцег-Нови — всего 33 971
 Черногорцы: 9651 (28,41 %)
 Мусульмане: 218 (0,64 %)
 Сербы: 17 818 (52,45 %)
 Албанцы: 25 (0,07 %)
 Хорваты: 831 (2,45 %)
 Боснийцы: 89 (0,26 %)
 Цыгане: 290 (0,85 %)
 Другие: 1350 (3,97 %)
 Не подписались: 2800 (8,24 %)
 Нет данных: 899 (2,65 %)

Колашин — всего 9975
 Черногорцы: 5022 (50,35 %)
 Мусульмане: 34 (0,34 %)
 Сербы: 4449 (44,60 %)
 Албанцы: 1 (0,01 %)
 Хорваты: 11 (0,11 %)
 Боснийцы: 1 (0,01 %)
 Цыгане: 0 (0,00 %)
 Другие: 74 (0,74 %)
 Не подписались: 337 (3,38 %)
 Нет данных: 46 (0,46 %)

Котор — всего 23 481
 Черногорцы: 11 002 (46,85 %)
 Мусульмане: 109 (0,46 %)
 Сербы: 7197 (30,65 %)
 Албанцы: 63 (0,27 %)
 Хорваты: 1842 (7,84 %)
 Боснийцы: 17 (0,07 %)
 Цыгане: 36 (0,15 %)
 Другие: 746 (3,18 %)
 Не подписались: 2255 (9,60 %)
 Нет данных: 214

Мойковац — всего 10 274
 Черногорцы: 5627 (54,77 %)
 Мусульмане: 18 (0,18 %)
 Сербы: 4200 (40,88 %)
 Албанцы: 1 (0,01 %)
 Хорваты: 3 (0,03 %)
 Боснийцы: 9 (0,09 %)
 Цыгане: 0 (0,00 %)
 Другие: 53 (0,52 %)
 Не подписались: 332 (3,23 %)
 Нет данных: 31 (0,30 %)

Никшич — всего 76 671
 Черногорцы: 47 923 (62,50 %)
 Мусульмане: 733 (0,96 %)
 Сербы: 20 433 (26,65 %)
 Албанцы: 32 (0,04 %)
 Хорваты: 139 (0,18 %)
 Боснийцы: 177 (0,23 %)
 Цыгане: 346 (0,45 %)
 Другие: 743 (0,97 %)
 Не подписались: 5483 (7,15 %)
 Нет данных: 662 (0,86 %)

Плав — всего 21 604
 Черногорцы: 790 (3,66 %)
 Мусульмане: 1249 (5,78 %)
 Сербы: 2731 (12,64 %)
 Албанцы: 5673 (26,26 %)
 Хорваты: 4 (0,02 %)
 Боснийцы: 10 960 (50,73 %)
 Цыгане: 0 (0,00 %)
 Другие: 78 (0,36 %)
 Не подписались: 73 (0,34 %)
 Нет данных: 46 (0,21 %)

Плевля — всего 36 918
 Черногорцы: 7750 (20,99 %)
 Мусульмане: 3088 (8,36 %)
 Сербы: 21 972 (59,52 %)
 Албанцы: 11 (0,03 %)
 Хорваты: 17 (0,05 %)
 Боснийцы: 2023 (5,48 %)
 Цыгане: 0 (0,00 %)
 Другие: 148 (0,40 %)
 Не подписались: 1705 (4,62 %)
 Нет данных: 204 (0,55 %)

Плужине — всего 4 294
 Черногорцы: 1400 (32,60 %)
 Мусульмане: 1 (0,02 %)
 Сербы: 2601 (60,57 %)
 Албанцы: 0 (0,00 %)
 Хорваты: 1 (0,02 %)
 Боснийцы: 0 (0,00 %)
 Цыгане: 0 (0,00 %)
 Другие: 12 (0,28 %)
 Не подписались: 260 (6,05 %)
 Нет данных: 19 (0,44 %)

Подгорица — всего 179 403
 Черногорцы: 98 562 (54,94 %)
 Мусульмане: 4782 (2,67 %)
 Сербы: 44 992 (25,08 %)
 Албанцы: 14 238 (7,94 %)
 Хорваты: 734 (0,41 %)
 Боснийцы: 2672 (1,49 %)
 Цыгане: 1542 (0,86 %
 Другие: 2184 (1,22 %)
 Не подписались: 7506 (4,18 %)
 Нет данных: 2191 (1,22 %)

Рожае — всего 27 562
 Черногорцы: 453 (1,64 %)
 Мусульмане: 1670 (6,06 %)
 Сербы: 916 (3,32 %)
 Албанцы: 1190 (4,32 %)
 Хорваты: 8 (0,03 %)
 Боснийцы 22 512 (81,68 %)
 Цыгане: 15 (0,05 %)
 Другие: 405 (1,47 %)
 Не подписались: 73 (0,26 %)
 Нет данных: 320 (1,16 %)

Шавник — всего 2972
 Черногорцы: 1386 (46,64 %)
 Мусульмане: 5 (0,17 %)
 Сербы: 1416 (47,64 %)
 Албанцы: 0 (0,00 %)
 Хорваты: 3 (0,10 %)
 Боснийцы: 0 (0,00 %)
 Цыгане: 0 (0,00 %)
 Другие: 25 (0,84 %)
 Не подписались: 130 (4,37 %)
 Нет данных: 7 (0,24 %)

Тиват — всего 13 991
 Черногорцы: 4126 (29,49 %)
 Мусульмане: 165 (1,18 %)
 Сербы: 4911 (35,10 %)
 Албанцы: 144 (1,03 %)
 Хорваты: 2761 (19,73 %)
 Боснийцы: 56 (0,40 %)
 Цыгане: 20 (0,14 %)
 Другие: 470 (3,36 %)
 Не подписались: 1122 (8,02 %)
 Нет данных: 216 (1,54 %)

Улцинь — всего 26 435
 Черногорцы: 2523 (9,54 %)
 Мусульмане: 692 (2,62 %)
 Сербы: 1520 (5,75 %)
 Албанцы: 20 664 (78,17 %)
 Хорваты: 70 (0,26 %)
 Боснийцы: 300 (1,13 %)
 Цыгане: 118 (0,45 %)
 Не подписались: 216 (0,82 %)
 Нет данных: 147 (0,56 %)

Жабляк — всего 4245
 Черногорцы: 1819 (42,85 %)
 Мусульмане: 1 (0,02 %)
 Сербы: 2129 (50,15 %)
 Албанцы: 0 (0,00 %)
 Хорваты: 3 (0,07 %)
 Боснийцы: 0 (0,00 %)
 Цыгане: 0 (0,00 %)
 Другие: 15 (0,35 %)
 Не подписались: 278 (6,55 %)

 Языки 
 Сербский язык: 393 740 (63,49 %)
 Сербы — 197 684 (50,21 %)
 Черногорцы — 156 374 (39,71 %)
 Мусульмане — 8696 (2,21 %)
 Боснийцы — 2723 (0,69 %)
 Хорваты — 2529 (0,64 %)
 Югославы — 1705 (0,43 %)
 Албанцы — 306 (0,08 %)
 Цыгане — 157 (0,04 %)
 Другие — 1847 (0,47 %)
 Не подписавшиеся — 18 610 (4,73 %)
 Региональные принадлежности — 891 (0,23 %)
 Неизвестно — 2218 (0,56 %)
 Черногорский язык: 136 208 (21,96 %)
 Черногорцы — 106 214 (78 %)
 Мусульмане — 13 627 (10 %)
 Боснийцы — 12 549 (9,21 %)
 Хорваты — 1375 (1,01 %)
 Сербы — 349 (0,26 %)
 Албанцы — 330 (0,24 %)
 Югославы — 33 (0,02 %)
 Цыгане — 8 (0,01 %)
 Другие — 349 (0,26 %)
 Не подписавшиеся — 1106 (0,81 %)
 Региональные принадлежности — 80 (0,06 %)
 Неизвестно — 188 (0,14 %)
 Албанский язык: 32 603 (5,26 %)
 Албанцы — 30 382 (93,19 %)
 Черногорцы — 776 (2,38 %)
 Мусульмане — 414 (1,27 %)
 Цыгане — 288 (0,88 %)
 Боснийцы — 15 (0,05 %)
 Сербы — 8 (0,02 %)
 Югославы — 8 (0,02 %)
 Хорваты — 3 (0,01 %)
 Другие — 361 (1,11 %)
 Не подписавшиеся — 168 (0,51 %)
 Региональные принадлежности — 74 (0,23 %)
 Неизвестно — 106 (0,32 %)
 Боснийский язык: 19 906 (3,2 %)
 Боснийцы — 18 662 (93,75 %)
 Мусульмане — 1094 (5,5 %)
 Албанцы — 72 (0,36 %)
 Черногорцы — 37 (0,19 %)
 Хорваты — 2 (0,01 %)
 Югославы — 2 (0,01 %)
 Другие — 15 (0,07 %)
 Не подписавшиеся — 11 (0,05 %)
 Региональные принадлежности — 6 (0,03 %)
 Неизвестно — 5 (0,02 %)
 Хорватский язык: 2791 (0,45 %)
 Хорваты — 2438 (87,35 %)
 Сербы — 92 (3,3 %)
 Черногорцы — 82 (2,94 %)
 Югославы — 15 (0,54 %)
 Мусульмане — 11 (0,39 %)
 Боснийцы — 5 (0,18 %)
 Албанцы — 4 (0,14 %)
 Другие — 36 (1,29 %)
 Не подписавшиеся — 84 (3,01 %)
 Региональные принадлежности — 14 (0,5 %)
 Неизвестно — 10 (0,36 %)
 Цыганский язык: 2602 (0,42 %)
 Македонский язык: 507 (0,08 %)
 Венгерский язык: 255 (0,04 %)
 Словенский язык: 232 (0,04 %)
 Немецкий язык: 126 (0,02 %)
 Другие: 3,101 (0,5 %)
 Не подписавшиеся: 13 902 (2,2 %)

 Религии 

 Православие — 460 383 (74,24 %)
 Черногорцы — 241 728 (52,51 %)
 Сербы — 196 333 (42,65 %)
 Югославы — 1286 (0,28 %)
 Цыгане — 250 (0,05 %)
 Хорваты — 107 (0,02 %)
 Мусульмане (как национальность) — 71 (0,01 %)
 Боснийцы — 32 (0,01 %)
 Албанцы — 27 (0,01 %)
 Другие — 2191 (0,48 %)
 Не подписались — 15 853 (3,44 %)
 Не известно — 1854 (0,4 %)
 Ислам — 110 034 (17,74 %)
 Боснийцы — 47 852 (43,49 %)
 Мусульмане (как национальность) — 24 111 (21,91 %)
 Албанцы — 22 834 (20,75 %)
 Черногорцы — 11 710 (10,64 %)
 Цыгане — 1942 (1,77 %)
 Югославы — 38 (0,03 %)
 Сербы — 33 (0,03 %)
 Хорваты — 6 (0,01 %)
 Другие — 486 (0,44 %)
 Не подписались — 766 (0,7 %)
 Не известно — 181 (0,16 %)
 Католицизм — 21 972 (3,54 %)
 Албанцы — 8126 (36,98 %)
 Хорваты — 6262 (28,5 %)
 Черногорцы — 5000 (22,76 %)
 Югославы — 128 (0,58 %)
 Сербы — 114 (0,52 %)
 Цыгане — 11 (0,05 %)
 Боснийцы — 4 (0,02 %)
 Мусульмане (как национальность) — 4 (0,02 %)
 Другие — 1112 (5,06 %)
 Не подписались — 689 (3,14 %)
 Не известно — 152 (0,69 %)
 Протестантизм — 383 (0,06 %)
 Черногорцы — 144 (37,6 %)
 Сербы — 51 (13,32 %)
 Цыгане — 18 (4,7 %)
 Боснийцы — 7 (1,83 %)
 Хорваты — 7 (1,83 %)
 Югославы — 4 (1,04 %)
 Албанцы — 2 (0,52 %)
 Мусульмане (как национальность) — 1 (0,26 %)
 Другие — 103 (26,89 %)
 Не подписались — 31 (8,09 %)
 Не известно — 8 (2,09 %)
 Оккультизм — 58 (0,01 %)
 Черногорцы — 27 (46,55 %)
 Сербы — 2 (3,45 %)
 Боснийцы — 1 (1,72 %)
 Мусульмане (как национальность) — 1 (1,72 %)
 Хорваты — 1 (1,72 %)
 Другие — 3 (5,17 %)
 Не подписались — 2 (3,45 %)
 Неизвестно — 1 (1,72 %)
 Иудаизм — 12
 Черногорцы — 2 (16,67 %)
 Сербы — 2 (16,67 %)
 Другие — 8 (66,66 %)
 Агностики — 2424 (0,39 %)
 Не подписались — 13 867 (2,24 %)
 Неизвестно — 5009 (0,8 %'')

Беженцы из Косово 
 Черногорцы — 5817
 Сербы — 4495
 Цыгане — 3105
 Мусульмане — 1823
 Ашкали — 1539
 Албанцы — 457
 Боснийцы — 333
 Гораны 83
 Югославы — 72
 Хорваты — 27
 Македонцы — 23
 Словенцы 9
 Другие — 53
 Всего — 17 947

Перепись 1948 года 
По переписи 1948 года Черногория была (наряду со Словенией) одной из двух почти моноэтничных республик СФРЮ. Перепись 1948 года показала, что из 377 тыс. жителей Черногории 342 тыс. были черногорцами, 19 тыс. - албанцами, 7 тыс. - хорватами, 7 тыс. сербами. Венгров, словенцев, мусульман и македонцев в Черногории было очень мало (в сумме представителей этих трех национальностей было чуть более 1 тыс. человек).

Ссылки 
 Montenegrin Census' from 1909 to 2003
 The Ethnic Structure of the Population in Montenegro

Примечания